Mago puede referirse a:

Ocupaciones 
 Mago, quien practica la magia.
 Mago, en el zoroastrismo, miembro de la clase sacerdotal.

Personajes ficticios 
 Mago, personaje de Marvel Comics;
 Mago, personaje de DC Comics;
 Mago, personaje de J. R. Tolkien;

Otros 
 Mago, género de arañas.
Mago, un videojuego de plataformas en desarrollo.